Червоный Ташлык () — село в Новоукраинском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 23 человека. Почтовый индекс — 27160. Телефонный код — 5251. Код КОАТУУ — 3524085606.

Местный совет 
27160, Кировоградская обл., Новоукраинский р-н, с. Ровное, ул. Кирова, 116

Ссылки 
 Червоный Ташлык на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Новоукраинского района